Step:
 STEP — совокупность стандартов ISO 10303.
 Step 7 — программное обеспечение фирмы Siemens для разработки систем автоматизации.
  — программа физического моделирования в составе Kdeedu.
 STEP — проект 1,2-метрового китайского космического телескопа в точке либрации L2 для поиска экзопланет.

См. также 
 Step Forward Records
 Степ